Bärtels ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bärtels (1930–2021), deutscher Dendrologe
 Gabriele Bärtels (* 1959), deutsche Autorin und Journalistin

Siehe auch:
 Bartels